Petzholtz ist der Familienname folgender Personen:

August Ernst Petzholtz (1801–1868), Hofbaumeister
Ernst Petzholtz (1839–1904), Hofbaumeister und Hofmaurermeister